Kızılay puede referirse a:

Lugares:

 Kızılay, Ankara un barrio en Ankara.
 Kızılay (RTNC) un pueblo en Chipre del Norte.

Instituciones:

 Türk Kızılayı Medialuna Roja turca.

Transporte urbano

 Kızılay istasyonu estación de metro en Kızılay, Ankara.